Барбареско:

 Барбареско — известное итальянское красное сухое вино.
 Барбареско — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.